Die American League Championship Series 2017 (ALCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 13. und 21. Oktober 2017 statt. In ihr traten die Sieger der American League Division Series 2017 gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2017 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie.

Die Paarung lautete:
 (2) Houston Astros (West Division Champion, 101–61) gegen New York Yankees (Wild Card Gewinner, 91–71)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2017, ALWC 2017, NLWC 2017, ALDS 2017, NLDS 2017, NLCS 2017, World Series 2017

Die Postseason 2017 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
13. Oktober 2017, 19:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 2 
14. Oktober 2017, 15:00 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 3 
16. Oktober 2017, 20:09 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 4 
17. Oktober 2017, 17:08 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 5 
18. Oktober 2017, 17:11 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 6 
20. Oktober 2017, 19:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 7 
21. Oktober 2017, 19:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Einzelnachweise 

2017
Baseball 2017
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in der Bronx
Houston Astros
New York Yankees
Baseballwettbewerb